

Cinema 
 Champagne (Wine) – film del 1924 diretto da Louis J. Gasnier
 Tabarin di lusso (Champagne) – film del 1928 diretto da Alfred Hitchcock

Enologia 
 Champagne – vino spumante

Geografia 

 Champagne – località nello Yukon

 Champagne – provincia storica della Francia
 Champagne – comune dell'Ardèche
 Champagne – comune della Charente Marittima
 Champagne – ex comune dell'Eure-et-Loir
 Champagne-Ardenne – ex regione amministrativa della Francia
 Champagne-au-Mont-d'Or – comune nel dipartimento del Rodano
 Champagne-en-Valromey – comune dell'Ain
 Champagne-et-Fontaine -comune della Dordogna
 Champagne-Mouton – comune della Charente
 Champagne-sur-Loue – comune del Giura
 Champagne-sur-Oise -comune della Val-d'Oise
 Champagne-sur-Seine – comune di Senna e Marna
 Champagne-sur-Vingeanne – comune della Côte-d'Or
 Champagne-Vigny -comune della Charente

 Champagne – località del comune di Nus
 Champagne – località del comune di Verrayes
 Champagne – località del comune di Villeneuve

 Champagne – comune del Canton Vaud

Musica 
 Champagne – singolo di Peppino di Capri del 1973
 Champagne – singolo di Andrea del 2011
 Champagne – singolo di Ghemon del 2020

Persone 
 Philippe de Champagne – pittore belga
 Nereo Champagne – calciatore argentino

Altro 
 Champagne – dinastia reale di Navarra
 Champagne – programma televisivo coreano
 Champagne – programma televisivo italiano
 Champagné – comune francese nella Sarthe